Il singolare del torneo di tennis Toyota Classic 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Dianne Fromholtz 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Virginia Wade (semifinali)
 Betty Stöve (quarti di finale)

 Rosie Casals (secondo turno)
 Dianne Fromholtz (finale)
 Kerry Reid (quarti di finale)
 Billie Jean King (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toyota Classic 1977